Verrucella är ett släkte av koralldjur. Verrucella ingår i familjen Ellisellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Verrucella